ang. Biopharmaceutics Classification System – System klasyfikacji biofarmaceutycznej 
 Teoria BCS – w fizyce, teoria nadprzewodnictwa
 Bowl Championship Series – seria pięciu meczów w college football